Лос Алисос има више значења:

 Лос Алисос (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Алисос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Алисос (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Алисос (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Алисос (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Алисос, Лас Чепас (Бачинива), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Алисос (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Алисос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Алисос (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Алисос (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Алисос (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Алисос, Кордон Бланко (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Алисос (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Алисос (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Алисос (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Алисос (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Алисос (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Алисос (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Алисос (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Алисос (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Алисос (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Алисос (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Алисос (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Алисос (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Алисос (Баканора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Алисос (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Алисос (Кумпас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Алисос (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Алисос, Бељависта (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Алисос (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Алисос (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Алисос (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Алисос (Апозол), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Алисос (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику